Champlain si può riferire ad un numero di cose chiamate dopo l'esploratore Samuel de Champlain

Champlain (New York) – paese dello stato di New York, negli Stati Uniti
Champlain – villaggio facente parte del paese di Champlain
Champlain (Ontario) – località del Canada, nella provincia dell'Ontario
Champlain (Québec) – località del Canada, nella provincia del Québec
Lago Champlain – lago del Nord America, al confine tra Canada e Stati Uniti
Champlain Valley
Mar Champlain
Champlain College – college privato del Vermont
Champlain Regional College – Quebec CEGEP (Collège d'enseignement général et professionnel)
Samuel de Champlain – esploratore francese